Вабр () — название нескольких коммун во Франции:

 Вабр — кантон в департаменте Тарн
 Вабр — в департаменте Гар
 Вабр — в департаменте Канталь
 Вабр — в департаменте Тарн